Fleckner steht für:
 Fleckner, Berg im Südtiroler Teil der Stubaier Alpen

Fleckner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas M. Fleckner (* 1980), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Johannes Fleckner (1911–2003), deutscher katholischer Theologe
 Uwe Fleckner (* 1961), deutscher Kunsthistoriker